Láss tisztán! (2000) a Stratégia együttes első nagylemeze
 Láss tisztán! (Quando sei nato non puoi più nasconderti) (2005) olasz film Marco Tullio Giordana rendezésében